Jesse Wharton kan syfta på:

* Jesse Wharton (död 1676), kolonialguvernör i Maryland
 Jesse Wharton (1782–1833), amerikansk politiker (Tennessee)